Patrick Martin peut désigner : 
 Patrick Martin (19??-), acteur québécois ;
 Patrick Martin (1923-1987), bobeur américain ;
 Patrick Martin (1983-), catcheur (lutteur professionnel) américain ;
 Patrick Martin (1960-), chef d'entreprise français.